Хачта — село в Хунзахском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Танусинский сельсовет.

Географическое положение 
Анклав Хунзахского района, расположено на территории Кизилюртовского района, ближайший населённый пункт — Новый Чиркей в 3 м к юго-западу.

История 
Указом Президиума Верховного Совета ДАССР от 23.02.1972 года на территории Кизилюртовского района на землях закрепленных за колхозом «Знатные люди» зарегистрирован новый населённый пункт Хачта.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района